Il doppio del Cerveza Club Colombia Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Pablo Albano e Lucas Arnold erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Albano con Alexandre Simoni e Arnold con Gastón Etlis.

Albano e Simoni hanno perso nei quarti di finale contro Mariano Hood e Sebastián Prieto.

Arnold e Etlis hanno perso in semifinale contro Martín Rodríguez e André Sá.

Hood e Prieto hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Rodríguez e Sá.

Teste di serie
 Lucas Arnold /  Gastón Etlis (semifinali)
 Pablo Albano /  Alexandre Simoni (quarti di finale)
 Antonio Prieto /  Eyal Ran (primo turno)
 Devin Bowen /  Dušan Vemić (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cerveza Club Colombia Open 2001
ATP Tour 2001